Acidodontium är ett släkte av bladmossor. Acidodontium ingår i familjen Bryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Acidodontium